Крылатское:

 Крылатское (район) — район Западного административного округа Москвы и одноимённое муниципальное образование;
 Крылатское (Москва) — бывшее село, включённое в состав Москвы в 1960 году;
 Крылатское (станция метро) — станция Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена;
 Крылатское (велотрек) — велотрек в районе Крылатское;
 Крылатское (велотрасса) — кольцевая велотрасса в районе Крылатское;
 Крылатское (ледовый дворец) — крытый конькобежный центр в районе Крылатское;
 Крылатское (гребной канал) — гребной канал в районе Крылатское.